Финал Кубка УЕФА 2009 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2008/09, 38-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 20 мая на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. В матче встретились украинский «Шахтёр» (Донецк) и немецкий «Вердер» (Бремен).

Путь к финалу

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 2008/2009

Примечания

Ссылки 
 
 

2009
Кубок УЕФА
Май 2009 года
Лига Европы УЕФА 2009
Лига Европы УЕФА 2009
События 20 мая
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Международные соревнования по футболу в Турции
Спорт в Турции в 2009 году
Спорт в Германии в 2009 году
Футбол на Украине в 2009 году